Jensen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James A. Jensen
 Christian E.O. Jensen
 Flemming Pagh Jensen
 Hans Laurits Jensen
 James A. Jensen
 Johan Georg Keller Jensen
 Kathe R. Jensen
 Thomas Jensen